Земля — реальная высокоразвитая цивилизация людей, дом Алисы.
 Марс — планета, населённая марсианами. Большая часть поверхности занимают совершенно неосвоенные и безлюдные пустыни. Земляне не могут выжить без скафандров, для них построен специальный город-купол.
 Блук — планета ушанов, существ с огромными ушами. В городе Паталипутра раз в неделю бывает базар, куда прилетают коллекционеры и любители всяческих диковин нашего сектора Галактики.
 Брастак — планета, жители которой (брастаки) похожи на котят-циклопов (полностью похожи на земных котят, но с одним глазом и без хвоста). Находится в стороне от космических путей, сами брастаки являются домоседами. Родина археолога Рррр. В романе «Миллион Приключений» была захвачена пиратами.
 Бродяга — блуждающая искусственная планета, все живые существа на ней заражены вирусом ненависти.
 Вестер — планета высокоразвитой гуманоидной расы, почти неотличимой от людей. Вестерианцы обладают сиреневыми глазами и шестью пальцами на ногах. Родина Ирии Гай.
 Колеида — планета, погибшая в своём прежнем прошлом от космической чумы. В повести «День рождения Алисы» героиня, переместившись на сто лет в прошлое, обрабатывает прилетевший космический корабль вакциной, создав тем самым другое развитие событий.
 Крина — в прошлом — высокоразвитая планета, потерявшая все свои научные достижения и скатившаяся в эпоху Средневековья. Родина атлантов, устроивших на Земле подводную наблюдательную базу.
 Планета Пиратов — тайная база космических пиратов, принадлежащая Крысу и Весельчаку У.
 Чумароза — туманная планета, населённая огромными аборигенами, похожими на слона и осьминога одновременно. Родина Громозеки.
 5-4 — первобытная планета, населённая разумными мячами. В прошлом была базой Странников, потом базой свергнутого узурпатора Зовастра.
 Фикс - родина Третьего Капитана. У жителей три ноги и шесть рук. Высокоразвитая планета. Популярен футбол.
 Эвридика - планета, где водятся малый и большой дракончики. "— На Эвридику не собираешься? — спросил Громозека.
— Нет. Малый дракончик уже есть в Московском зоопарке, а Большого дракончика, к сожалению, еще никто не смог поймать.
— Даже если бы ты его поймал, — сказал Громозека, — все равно на твоем корабле увезти его нельзя.
Я согласился, что Большого дракончика на «Пегасе» не увезешь. Хотя бы потому, что его дневной рацион — четыре тонны мяса и бананов." Путешествие Алисы.

Шелезяка 
 Шелезяка — населённая роботами планета. Животные также механические.

Пенелопа 
 Пенелопа — разумная планета, строго оберегающая себя и своих жителей от агрессоров. Представляет собой идеальный курорт для тех, кто не посягает на её природу. Столица — город Жангле… (многоточие является частью названия города, поскольку его жители не смогли договориться, каким должно быть окончание и заменили его многоточием).

Шешинеру 
Шешинеру (в некоторых редакциях Шишинеру, Шешинера) — обитаемая планета Галактики Млечный Путь во вселенной Кира Булычёва. Впервые упоминается в повести «Путешествие Алисы» (1975), по которой снят мультфильм «Тайна Третьей планеты». Родина зверей склиссов.

Местоположение и история
Расположена в отдалённом космическом захолустье, на расстоянии трети Галактики от Земли, в стороне от основных космических трасс. Обращается близко вокруг красного солнца. Пассажирских рейсов с Земли на планету нет, добраться можно только на перекладных. До прилёта экспедиции профессора Селезнёва космические навигационные карты этой системы были неточны. Точную карту составил только знаменитый космолётчик капитан Полосков около 2080 года.

Первоначально планета была необитаемой и без кислородной атмосферы.
Около 1780 года н. э. по земному летоисчислению на неё высадились колонисты с планеты Розодор и терраформировали её, создали на планете искусственную атмосферу, а также развели растения и животных.

К 2000-м годам Шишинеру уже имела кислородно-азотную атмосферу, похожую по составу на земную. На планете есть светлое и тёмное время суток. В светлое время планету освещает красный гигант.

Около 2070 года на планете одним гениальным химиком были изобретены таблетки для путешествия во времени с диапазоном два шишинерских года или меньше — в любую сторону (обычно в Путешествиях Алисы путешествовать можно только в прошлое — ведь будущего ещё нет). Начав путешествия, шишинерцы подсели на таблетки времени, как на наркотик. В будущее никто не летал, поскольку его боялись; все путешествовали в прошлое.

Настоящее постепенно поэтому пришло в запустение. Люди не хотели работать, путешествуя по приятным моментам прошлого, даже мусор не убирали. Правительство попыталось запретить таблетки, но они были так просты в изготовлении, что это ничего не дало — их стали делать до́ма.

Техническая цивилизация планеты пришла в упадок.

Аборигены
Планету населяют шешинерцы (шешинерийцы) — потомки колонистов, образовавшие за триста лет колонизации единую историческую общность людей. Внешне выглядят как невысокие человечки с зелёной кожей и острыми зубами. Характер имеют мирный, незлобивый. Не особенно трудолюбивы, зато очень любят земные ананасы. С помощью таблеток могут предвидеть собственное будущее, но это им не нравится — они его боятся.

Обладают уникальной способностью телепортировать самих себя на небольшие расстояния в пределах планеты. Возможно, это связано с таблетками времени, но из текста связь неочевидна. При телепортации для постороннего наблюдателя шишинерцы как бы растворяются в воздухе.

Население преимущественно городское. Цивилизация сельскохозяйственно-техническая.

Флора и фауна

 Основная статья: Склисс
Сведения о животном и растительном мире планеты крайне неполны, поскольку на ней побывала только одна земная экспедиция профессора Селезнёва, да и та на следующий день улетела, когда шишинерцы украли из холодильника земного космолёта «Пегас» с помощью таблеток времени все ананасы, предназначенные для планеты Редвайт.

Растительный мир небогат. Имеется скудная древесная растительность и различные виды трав, на которых пасутся склиссы — летающие сумчатые копытные травоядные с перепончатыми крыльями, являющиеся самым ярким представителем животного мира планеты. Склиссов очень трудно пасти, поскольку они постоянно улетают.

Склиссы известны далеко за пределами Шишинеру; один экземпляр был привезен экспедицией в Московском космическом зоопарке — КосмоЗоо. Он пасётся в стаде коров и неотличим от них, а посетители гадают, какая из коров взлетит. Ко времени действия романа Сто лет тому вперёд склиссов в зоопарке уже несколько; по крайней мере вывеска говорит о них во множественном числе. Ещё на них катаются дети.

Филателия планеты
Шишинеру известна своими почтовыми марками — одними из самых редких (гашёные) и необычных (чистые) в Галактике.

На негашёных изображение появляется не каждый день (неизвестно, на всех ли), а только по чётным числам, по нечётным на марках остаётся только подпись. На гашёных вообще нет никакого изображения, поскольку марка уже прошла почту и истрачена. Истраченные марки самые редкие: жители Шишинеру очень не любят писать письма. Да и странно, чтобы жители, умеющие прыгать во времени и пространстве, писали письма.

Шешинеру в стихах и песнях
 Давай за верх, давай за низ,
 За Шешинеру и за Икс,
 И за туманностей клубок,
 За «Жигулёвского» глоток…
Припев песни Маякоркского на мелодию песни «Давай за!..» «Любэ», СПб, 2006

 …В сладком сне забыть о чувстве меры…
 Но увы! таких, как я, в полёт
 Ни на Вестер, ни на Шешинеру
 Капитан Зелёный не возьмёт!

 Доставлять «Пегасом» ананасы
 Предстоит потомкам, а не нам.
 Вольно им летать по звёздным трассам
 И бродить по голубым пескам!
Стих Н.Светлова «Ещё одно подражание Есенину», 2006
 Крономахия: Творение Оромозика с Чумароза

Примечания 

Приключения Алисы
Вымышленные планеты
Списки:Фантастика